Си́ддхи:

 Сиддхи — сверхобычные возможности человека в йоге.
 Сиддхи — полубожественные существа в индуизме и джайнизме.